Les Daleks sont une espèce d'extraterrestres mutants de la série télévisée britannique Doctor Who ;
 The Daleks, un épisode de la première série diffusé de 1963 à 1964 ;
 Dalek, épisode de la nouvelle série diffusé en 2005.
 Dälek, un groupe de hip hop alternatif américain ;
 Dalek, un artiste américain.